The Final Countdown steht für:
 The Final Countdown (Album), ein Album der schwedischen Hard-Rock-Formation Europe
 The Final Countdown (Lied), ein Lied des gleichnamigen Albums
 den Originaltitel des Science-Fiction-Films Der letzte Countdown